Mark Foster (golfer), een golfer uit Engeland
 Mark Foster (rugbyspeler), een rugbyspeler uit Engeland
 Mark Foster (zeiler), een zeiler uit de Verenigde Staten
 Mark Foster (zwemmer), een zwemmer uit Groot-Brittannië
 Mark Foster (muzikant), een Amerikaans muzikant van Foster the People